Marstallstraße steht für:
 Marstallstraße (Altenburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Altenburg #Rote Spitzen
 Marstallstraße (Ludwigsburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ludwigsburg #M
 Marstallstraße (in Lutherstadt Wittenberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lutherstadt Wittenberg #Lutherstadt Wittenberg
 Marstallstraße (Riga)
 Marstallstraße (Weimar), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Sachgesamtheiten und Ensembles) #Altstadt